CC (kot)
 Psychopata – amerykański thriller filmowy (tyt. oryginału Copycat)
 „Copycat” – singiel belgijskiego wokalisty Patricka Ouchène z 2009 roku